Gonyella är ett släkte av svampar. Gonyella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gonyella